Straż Marszałkowska – jedna z komórek organizacyjnych Kancelarii Sejmu
 Straż Marszałkowska – formacja quasi-policyjna w I Rzeczypospolitej